MM se može odnositi na:

 Milimetar
 Molekulska mehanika